Nils Gyldenstolpe ist der Name folgender Personen:

* Nils Gyldenstolpe (Diplomat) (1642–1709), schwedischer Diplomat und Politiker
 Nils Gyldenstolpe (General) (1768–1844), schwedischer Brigadegeneral
 Nils Gyldenstolpe (Minister) (1799–1864), schwedischer Politiker
 Nils Carl Gustaf Fersen Gyldenstolpe (1886–1961), schwedischer Zoologe
 Nils Philip Gyldenstolpe (1734–1810), schwedischer Marschall